Кру́гликов — русская фамилия; имеет женскую форму Кругликова.

Известные носители 
 Кругликов, Александр Леонидович (род. 1951) — депутат Государственной думы (1995—2003).
 Кругликов, Анатолий Иванович (род. 1957) — российский ультрамарафонец.
 Кругликов, Вадим Альбертович (род. 1960) — художник-концептуалист, искусствовед, журналист.
 Кругликов, Геронтий Васильевич (1916—1998) — советский инженер; участник советской атомной программы, лауреат Сталинской премии.
 Кругликов, Евсей Зиновьевич (1902—1987) — военный комиссар Тульского оружейно-технического училища, полковой комиссар.
 
 Кругликов, Михаил Яковлевич (род. 1931) — израильский танцор, хореограф и балетмейстер.
 Кругликов, Никита Кононович (1914—1943) — Герой Советского Союза.
 
 Кругликов, Семён Николаевич (1851—1910) — русский музыкальный критик.
 Кругликов, Соломон Лазаревич (1899—1938) — советский государственный деятель, председатель Госбанка СССР.
 Кругликов, Фёдор Фёдорович (1907—1978) — советский разведчик.
 Кругликов, Филипп Алексеевич (1856—?) — депутат Государственной думы от Воронежской губернии, крестьянин.
 Кругликов, Харитон Андреевич — 1-й секретарь Кизлярского окружного комитета ВКП(б) и Западно-Казахстанского областного комитета КП(б) Казахстана.



См. также 
 Круглов